Steguweit ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Steguweit (1897–1964), deutscher Schriftsteller (Pseudonym Lambert Wendland)
 Wolfgang Steguweit (* 1944), deutscher Numismatiker